Als Simala wird bezeichnet: 
 die Sumara, ein Schwert aus Sulawesi, Indonesien
 die Gemeinde Simala (Sardinien), Italien